Darwin-Insel steht für
Darwin-Insel (Antarktika)
Darwin-Insel (Galapagos)

Siehe auch:
Isla Darwin (Begriffsklärung)